El príncipe Luis de Gales (Louis Arthur Charles; Londres; 23 de abril de 2018) es un príncipe del Reino Unido y miembro de la familia real británica desde su nacimiento, ya que es el último de los tres hijos, y segundo varón, de los actuales príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y es el tercer nieto del rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, la princesa Diana de Gales. Actualmente ocupa el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones,  tras su padre, el príncipe de Gales, y sus hermanos mayores, el príncipe Jorge de Gales y la princesa Carlota de Gales.

Biografía

Nacimiento 

El 4 de septiembre de 2017, se anunció que la duquesa estaba embarazada de su tercer hijo. El 17 de octubre de 2017, confirmaron que el nacimiento estaba previsto para abril de 2018. La duquesa comenzó su baja de maternidad el 22 de marzo de 2018.

La duquesa se puso de parto a primera hora de la mañana del 23 de abril. Dio a luz a un niño que pesaba 3.8 kg a las 11:01 (hora local) el mismo día en el Ala Lindo del Hospital de St. Mary's, donde previamente habían nacido los hermanos mayores del príncipe, Jorge y Carlota.

El tercer hijo de los duques es, desde su nacimiento, un príncipe británico con tratamiento de alteza real según las patentes emitidas por la reina Isabel II el 31 de diciembre de 2012, por las que se concedía dicho título y tratamiento a todos los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales.

Bautizo 
El príncipe fue bautizado el 9 de julio de 2018 en la capilla real del Palacio de San James por el arzobispo de Canterbury. Ese mismo día se anunció el nombre de los padrinos y madrinas del príncipe: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Laura Meade, Robert Carter y Lucy Middleton.

Educación 
En septiembre de 2022 comenzó a asistir al Lambrook School, cerca de Windsor, junto a sus hermanos mayores.

Apariciones públicas
Luis hizo su primera aparición en Trooping the Colour en el balcón del Palacio de Buckingham el 8 de junio de 2019. En marzo de 2020, se unió a sus hermanos, Jorge y Carlota, en un video en línea para aplaudir a los trabajadores clave durante la pandemia de coronavirus. En septiembre de 2020, los niños conocieron a David Attenborough; posteriormente, el Palacio de Kensington publicó un video de ellos haciendo preguntas a Attenborough sobre la conservación del medio ambiente. El 11 de diciembre de 2020 realizaron su primera alfombra roja aparición acompañando a sus padres al London Palladium para una representación de una pantomima realizada para agradecer a los trabajadores clave por sus esfuerzos durante la pandemia. 

En junio de 2022, durante el fin de semana de celebración del Jubileo de Platino de su bisabuela, Luis y sus hermanos hicieron su debut en la procesión de carruajes Trooping the Colour. La procesión fue seguida por un desfile aéreo, durante el cual los tres niños de Cambridge se unieron a sus padres, la reina y otros miembros de la realeza que estaban en el balcón del Palacio de Buckingham. El comportamiento de Luis durante el ruidoso vuelo aéreo fue ampliamente comentado en los medios de comunicación como emocionado y divertido, y los videos de su comportamiento se volvieron virales en las redes sociales. Unos días después, el 5 de junio, Luis asistió al Concurso del Jubileo de Platino, con sus padres y hermanos, donde nuevamente atrajo la atención de los medios por sus excitadas travesuras. Después del desfile, se unió a sus padres, hermanos mayores, a su bisabuela, la reina Isabel II, y a los entonces príncipe de Gales (el actual rey Carlos III) y la duquesa de Cornualles (la actual reina consorte Camila), en el balcón del Palacio de Buckingham.

Ancestros 
Luis, por parte de la familia de su padre, es descendiente de la familia Spencer,  cuyas diferentes ramas ostentan los títulos de duque de Marlborough, conde Spencer, conde de Sunderland y barón Churchill. Además, es tataranieto en cuarto grado de la reina Victoria del Reino Unido, al igual que del rey Cristián IX de Dinamarca los "Abuelos de Europa". Luis es bisnieto de la reina Isabel II del Reino Unido y de su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Títulos y tratamientos 
Luis es un príncipe británico con el tratamiento y título oficial de "Su Alteza Real el príncipe Luis de Gales". Antes de que su padre fuera nombrado príncipe de Gales el 9 de septiembre de 2022, a Luis se le llamaba "Su Alteza Real el Príncipe Luis de Cambridge".
 23 de abril de 2018 – 8 de septiembre de 2022: Su Alteza Real el príncipe Luis de Cambridge.
  8 de septiembre de 2022 – 9 de septiembre de 2022: Su Alteza Real el príncipe Luis de Cornualles y de Cambridge.
  9 de septiembre 2022 - presente: Su Alteza Real el príncipe Luis de Gales.

Línea de sucesión

Referencias

Enlaces externos

Nacidos en Londres
Nacidos en 2018
Casa de Windsor
Personas vivas
Familia Mountbatten-Windsor
Príncipes de Reino Unido
Niños de la realeza
Personas de Londres
Príncipes de Cambridge
Británicos del siglo XXI
Anglicanos del Reino Unido